Paläo steht für:
 Paläo-Diät, eine Ernährungsform des Menschen, siehe Steinzeiternährung
 Paläo, ein griechischer Wortstamm, siehe Liste griechischer Wortstämme in deutschen Fremdwörtern #P